Vereinsgesetz nennt man:
 allgemein Gesetze zur Regelung der Organisationsform Verein
Speziell:
 Vereinsgesetz (Deutschland)
 Vereinsgesetz 2002, das aktuelle Gesetz in Österreich (historisch: 1867, 1951)
 Reichsvereinsgesetz (RVG) 1908 im deutschen Reich

Siehe auch:
 Vereinsrecht
 Gleichschaltung